Tom Williams (ijshockeyspeler) (1940), Amerikaans ijshockeyspeler
 Tom Williams (Schots voetballer) (1957), Schots voetballer
 Tom Williams (muzikant) (1962), Amerikaans jazzmuzikant
 Tom Williams (Cypriotisch voetballer) (1980), Engels-Cypriotisch voetballer
 Tom Williams (acteur) acteur
 Tom Williams (rallycoureur) rallycoureur